Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2003 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 26 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Justine Henin Hardenne bat Kim Clijsters en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Serena Williams et Nadia Petrova.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2003
France Simple dames
Tennis en France en 2003
Tennis en mai 2003
Tennis en juin 2003
Sport en France en mai 2003
Sport en France en juin 2003